Secret Service — ():

 Secret service — общий термин для различных видов полиции или разведывательных организаций.
 United States Secret Service — Федеральное правоохранительное учреждение, на которое возложены функции по расследованию и защите.
 Confederate Secret Service — ряд операций секретной службы Конфедеративных Штатов Америки (1861-1865).
 South African Secret Service — спецслужба служба Южной Африки.

Радио, кино и телевидение 

 Secret Service (TV series) — Американский телесериал 1990-х годов.

 Secret Service — британский детский телесериал 1969 года.
Secret Service (TV series) — Американский телесериал 1990-х годов.

 Kingsman: The Secret Service — шпионский боевик 2014 года с участием Тарона Эгертона и продюсером 20th Century Fox.

Видео и аркадные игры 

 Secret Service (пинбол) — аркадная игра 1988 года по данным производителя East.

 Secret Service — три части видеоигр вышедших в 2001, 2003 и 2008 годах.

Музыка 

 Secret Service  — Шведская поп-группа 1980-х годов.
 Kingsman: The Secret Service (саундтреки) — саундтреки к фильму 2015 года.

Комикс 

 The Secret Service (комиксы) — позже переименован в Kingsman: The Secret Service, мини-сериал комиксов 2012-2013 годов Марка Миллара и Дэйва Гиббонса, который послужил вдохновением для фильма Kingsman: The Secret Service 2014.

См. также 

 Австралийская секретная разведывательная Служба

 Канадская Служба безопасности и разведки

 секретная разведывательная служба — британское разведывательное агентство, более известное как МИ-6

 Список разведывательных служб